(né en 1973), joueur de baseball vénézuélien ;
 Alex Pacheco (né en 1958), militant américain des droits des animaux et cofondateur de PETA.